Степович — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Степович, Альбин Матвеевич — белорусский музыкант и поэт, общественно-политический деятель.
 Степович, Андроник Иоанникиевич — российский публицист, педагог и славяновед.